Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991 in Portugal. Die Mannschaften sind alphabetisch geordnet.

Gruppe A

Argentinien

Irland

Korea

Portugal

Gruppe B

Brasilien

Elfenbeinküste

Mexiko

Schweden

Gruppe C

Ägypten

Australien

Sowjetunion

Trinidad und Tobago

Gruppe D

England

Spanien

Syrien

Uruguay

Einzelnachweise 

Kader 1991
Kaderliste